PAWS puede referirse a:
 Professional Adventure Writing System, un programa que permite crear videojuegos de aventura conversacional.
 Performing Animal Welfare Society, un grupo protector de animales.
 Aeropuerto de Wasilla (Alaska, Estados Unidos), según su código IATA.
 Paws, película de 1997.
PAWS, Philippine Animal Welfare Society.